Parviainen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Parviainen (* 1974), finnischer Speerwerfer
 Emmi Parviainen (* 1985), finnische Schauspielerin
 Heidi Parviainen (* 1979), finnische Sängerin
 Jouko Parviainen (* 1958), finnischer Nordischer Kombinierer
 Kaisa Parviainen (1914–2002), finnische Speerwerferin
 Kalle Parviainen (* 1982), finnischer Fußballspieler
 Timo Parviainen (* 1976), finnischer Basketballspieler

Sonstiges:
 Mount Parviainen, Berg im Enderbyland, Antarktika